Лансберг, Филипп — голландский астроном, современник Кеплера.
 Лансберг — крупный ударный кратер в Море Островов на видимой стороне Луны.